Сезон 1920/21 стал для «Манчестер Юнайтед» 25-м сезоном в Футбольной лиге и 10-м сезоном в Первом дивизионе.

«Юнайтед» завершил сезон на 13-м месте в Первом дивизионе, набрав 40 очков. В  Кубке Англии команда уступила «Ливерпулю» в переигровке первого раунда.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1920/21 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1920/1921
Манчестер Юнайтед